Le titre de lord grand chancelier peut faire référence à :
 lord grand chancelier de Grande-Bretagne (Lord High Chancellor)
 lord grand chancelier d'Irlande (Lord High Chancellor of Ireland)
 lord grand chancelier d'Écosse (Lord High Chancellor of Scotland)

Voir aussi 
 Chancelier de France
 Chancelier de l'Échiquier (Royaume-Uni)
 Chancelier de justice (Suède)    
 Chancelier fédéral (Autriche)
 Chancelier  fédéral (Allemagne)
 Grand chancelier de Suède (Rikskansler)